Санта Круз Тласкала има више значења:

 Општина Санта Круз Тласкала (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санта Круз Тласкала (Санта Круз Тласкала, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику